Хашт-Бехешт (, букв. «Восемь райских садов») — персидский дворец в Исфахане. Дворец, а также относящиеся к комплексу библиотека, мечеть, очаг здоровья, ипподром и аллея были построены в XVII веке в эпоху Сефевидов. Центральный холл окружён восемью комнатами; здание и комнаты имеют в плане восьмигранную форму. 

В 1977 году дворец был частично восстановлен. В 1980 году за эту реконструкцию он был награждён премией Ага-хана в области архитектуры. 

Здание находится под защитой Иранской организации культурного наследия. Вместе с окружающей территорией является историческим парком, открытым для посещения.

Галерея

Примечания

Литература 
 M. Bernardini, Hašt behešt (2), Encyclopædia Iranica, 2003-2012.
 S. Babaie with R. Haug, Isfahan. X. Monuments. 2. Palaces, Encyclopædia Iranica, 2007-2012.

Ссылки 
 Информация о дворце на сайте «ArchNet»

Здания и сооружения, построенные в 1669 году
Дворцы, построенные в XVII веке
Дворцы Исфахана
Персидские сады